Довборово  — топоним:

Беларусь 
 Довборово — деревня, Любанский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Довборово — деревня, Роговский сельсовет, Минский район, Минская область
 Довборово — посёлок, Роговский сельсовет, Минский район, Минская область